Lluís Gonzaga Jordà i Rossell (Les Masies de Roda, 1869 – Barcelona, 1951), músic, compositor i empresari musical
 Lluís Jordà i Cardona (Barcelona, 1907-1968), escriptor